Рези́нка — изделие из резины или латекса. Этим словом называются:

 Резинка для волос — эластичное кольцо из нитей, переплетённых с резиной, использующееся для собирания волос и закрепления причёски.
 Авиамодельная резинка — резиномотор, простейший двигатель для движущихся моделей из скрученного эластичного жгута. 
 Аптечная, также канцелярская резинка — тонкое эластичное кольцо для скрепления предметов.
 Бельевая резинка — растягивающаяся полоса из нитей, переплетённых с резиной, использующаяся при изготовлении одежды. 
 Жевательная резинка — кулинарное изделие из несъедобной эластичной основы и различных вкусовых и ароматических добавок. 
 Стирательная резинка — принадлежность для удаления надписей с бумаги, долгое время была единственным применением каучука в Европе. 
 Резинка — элемент рыболовной оснастки. 
 Резинка — обиходное название презерватива.

См. также 
 Резина (значения)
 «Резиночка» — детская дворовая игра-прыгалка.